A 2008-as kínai nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt a Shanghai International Circuiten rendezték május 4-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Kina
Kína sportélete